Згортка — багатозначний термін:
 Згортка (математичний аналіз)
 Згортка тензора
 Згортка (інформатика) — алгоритм
 Згортка (обробка зображень)